Die Communauté de communes Conflent-Canigó ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Pyrénées-Orientales in der Region Okzitanien. Sie wurde am 5. Dezember 2014 gegründet und umfasst 45 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2020). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Gemeinde Prades.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 verließen die Gemeinden Campoussy und Sournia den Gemeindeverband und schlossen sich der Communauté de communes Agly Fenouillèdes an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

ConflentCanigo
Gegründet 2014